Arthur Ashe e Tony Roche hanno battuto in finale Charlie Pasarell e Erik Van Dillen 6-4, 6-4.

Teste di serie

 Bob Hewitt /  Sherwood Stewart (semifinali)
 Marty Riessen /  Roscoe Tanner (quarti di finale)
 Ross Case /  Geoff Masters (quarti di finale)
 Charlie Pasarell /  Erik Van Dillen (finale)

 Ray Ruffels /  Allan Stone (primo turno)
 Arthur Ashe /  Tony Roche (campioni)
 Bob Carmichael /  Ken Rosewall (primo turno)
 Paul Kronk /  Cliff Letcher (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Australian Open gennaio 1977